Lbenj, de son vrai nom, Zakaria Bennaji est un rappeur marocain.

Biographie 

Il fait ses premiers pas en rap, en écrivant des morceaux lors de sa période de convalescence après un accident de moto en 2014.

Carrière 
Lbenj se fait remarquer en lançant T-Max en 2016. Le single fut un grand succès en atteignant 10 millions de vues sur YouTube.

Il sort ensuite plusieurs titres successifs (Nari Nari, SKR, 1000cc, Zakaria...).

En 2017, il publie Célibataire, un extrait de son album Galaxy.

En janvier 2018, il révèle Noir et blanc qui a pu récolté plus de 3 millions de vues sur YouTube en moins de 3 semaines.

En mars 2019, sa chaîne YouTube a atteint 1 million d'abonnés.

Il a participé à plusieurs concerts et festivals au Maroc et à l'étranger (comme Mawazine en 2019).

Discographie 
2016: T-Max

2016: SKR

2017: 1000cc

2017: Zakaria

2017: No Asahbi

2017: La Trace

2017: Galaxy

2017: Poke

2017: Sowelni

2017: Célibataire

2017: Re

2017: Sun is up

2018: Noir blanc

2018: Anti

2018: Baghin feat. Bad Flow

2018: Noir

2018: La Baraka

2018: Gha f'Driba

2018: WOW feat. RJ

2018: Amoureux Tombé feat. Mounim Slimani

2018: SOSO

2018: Classe

2018: Avito

2019: Affaires feat. Vinci

2019: Animal

2019: Fondo

2019: Galata

2019: La Jiti feat. Hazim Jam

2019: Venga

2019: Chicha feat. Warri

2019: LOTO

2019: EH!

2019: OK BB

2019: Ghdara

2020: Chamta

2020: No Love No Stress

2020: Moral

2020: Sbata

2020: Allo Baba

2020: J'en ai marre feat. Nadine Achak

2020: Que Pasa feat. Ghita Lahmamssi

2020: Chokran La Vie feat. Lsan L7or

2021: RAYII

2021: Galoli feat. Chaimaa Jahid

Notes et références 

Rappeur marocain